Turniej rugby 7 na Igrzyskach Pacyfiku 2019 odbył się w dniach 12–13 lipca 2019 roku na Marist St. Josephs Sports Stadium w Lotopa, znajdującym się w pobliżu gospodarza igrzysk, samoańskiej stolicy Apii.

Rugby siedmioosobowe w programie tych zawodów w wydaniu męskim organizowane jest od 1999 roku, od 2011 roku odbywa się także rywalizacja kobiet.

W obu turniejach kolejność na podium była identyczna jak cztery lata wcześniej, a złote medale zdobyły reprezentacje Fidżi.

Informacje ogólne 
Początkowo zawody miały odbyć się na znajdującym się w Apii stadionie Apia Park, ostatecznie jednak 9 lipca z uwagi na zniszczoną murawę zostały przeniesione na Marist St. Josephs Sports Stadium w pobliskiej miejscowości Lotopa. Podział na grupy opublikowano 20 czerwca 2019 roku, a podstawą do rozstawienia zespołów były wyniki osiągnięte w męskich i żeńskich światowych seriach organizowanych przez World Rugby, męskich i żeńskich mistrzostwach Oceanii oraz turnieju rugby 7 na Miniigrzyskach Pacyfiku 2017.

W zawodach męskich wzięło udział dziesięć reprezentacji, w żeńskich zaś osiem. Mężczyźni rywalizowali w pierwszej fazie podzieleni na dwie pięciozespołowe grupy, po czym nastąpiła faza pucharowa, w której zwycięzcy grup zmierzyli się w meczu o złoty medal, kolejne drużyny zaś o poszczególne miejsca. Kobiety natomiast walczyły w dwóch czterozespołowych grupach systemem kołowym o rozstawienie przed ćwierćfinałami. W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio trzy, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Przy ustalaniu rankingu po fazie grupowej w przypadku tej samej liczby punktów lokaty zespołów były ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych punktów;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

Bilety na pierwszy dzień kosztowały 5, a na drugi 10 WS$.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecz o 9. miejsce

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Mecz o 1. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Przypisy 

Igrzyska Pacyfiku 2019
2019
Rugby union na Samoa
2019 w rugby union